Lars Nyberg kan avse:
 Lars Thorstensson Nyberg (1720-1792) – svensk psalmförfattare
 Lars Nyberg (ämbetsman) (1768–1831), ämbetsman
 Lars Nyberg (fackföreningsman)  (född 1945) – tidigare ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) på LO:s uppdrag
 Lars Nyberg (nationalekonom) (född 1945) – docent, vice riksbankschef 1999-2011
 Lars Nyberg (företagsledare) (född 1951) – VD för Telia Sonera 2007-2013
 Lars Nyberg (konstnär)  född 1956, konstnär
 Lars Nyberg (ishockeyspelare) (född 1958) –
 Lars Nyberg (neurobiolog) (född 1966) – professor vid Umeå universitet
 Lars Nyberg (översättare) –
 Lars Nyberg (radioman)